August Franciszek Maria Anna Józef Kajetan Czartoryski, poljski blaženik iz obitelji Czartoryskih
August Aleksander Czartoryski, poljski plemić i magnat
Augustyn Józef Czartoryski, poljski plemić